Mondialogo ist eine Initiative der Mercedes-Benz Group und der UNESCO zur Förderung des interkulturellen Dialogs und Austauschs.
 
Die weltweite Initiative basiert auf drei Säulen: dem Mondialogo School Contest, dem Mondialogo Engineering Award und dem Mondialogo Internet Portal als Dialog- und Kommunikationsplattform.

Die Initiative 

Mondialogo wurde im Oktober 2003 als Initiative der Daimler AG und der UNESCO ins Leben gerufen. Ziel der weltweiten Initiative ist es, junge Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammenzuführen, das gegenseitige Verständnis zu fördern und sie langfristig für den interkulturellen Austausch zu begeistern. Mondialogo richtet sich vor allem an Schüler, Studierende und Lehrende weltweit. Botschafter der Initiative sind die Schriftsteller Henning Mankell und Paulo Coelho.

Die Projektsäulen

Mondialogo School Contest 

Der Mondialogo School Contest ist der weltweit größte internationale Wettbewerb für Schüler zwischen 14 und 18 Jahren. Allen zur Teilnahme angemeldeten Schulteams wird ein ihnen bis dahin unbekanntes Partnerteam aus einer anderen Weltregion zugewiesen. Beide Teams treten in Kontakt, lernen sich kennen und entwickeln gemeinsam ein Projekt, bei dem Themen wie Frieden, Fairplay, die Verhinderung von Diskriminierung, eine nachhaltige Zukunft, Identität, Respekt vor kultureller Vielfalt oder Auswanderung/Einwanderung im Mittelpunkt stehen sollen. Die 25 besten Projekteinreichungen werden am Ende einer 6-monatigen Teamarbeitsphase von einer internationalen Jury ausgewählt und bei einem mehrtägigen Symposium ausgezeichnet. Hier haben Schüler und Lehrer aus allen Teilen der Welt die Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen.

Zwei Mondialogo School Contests fanden bereits statt: An dem ersten Wettbewerb 2003/2004 nahmen 25.000 Schüler aus 126 Ländern teil. Die Preisvergabe erfolgte 2004 in Barcelona. Am zweiten Wettbewerb waren mehr als 35.000 Schüler (organisiert in 2.600 Teams) aus 138 Ländern beteiligt. Das Symposium fand 2006 in Rom statt. Die Preisverleihung der dritten Runde des Mondialogo School Contest fand im Rahmen eines Symposium im September 2008 in Peking statt.

Mondialogo Engineering Award 

Der Mondialogo Engineering Award ruft Ingenieursstudenten aus Industrie- und Entwicklungsländern auf, in internationalen Projektteams Vorschläge zur Realisierung der Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen auszuarbeiten – Vorschläge, mit denen die Lebensqualität in den Entwicklungsländern verbessert wird.

In seinen ersten beiden Durchführungsrunden beteiligten sich über 3.600 junge Ingenieure aus 113 Ländern am Mondialogo Engineering Award, organisiert in 1.500 Projektteams. Am Ende einer 6-monatigen Projektzusammenarbeit reichen die Teams ausgearbeitete Projektvorschläge ein, die von einer internationalen Fachjury bewertet werden. Die 30 besten Projekte werden anschließend im Rahmen eines mehrtägigen Symposiums ausgezeichnet. Es fanden bereits Symposien in Berlin und Mumbai statt. Dotiert ist der Award mit insgesamt € 300.000 Preisgeld, das für die Umsetzung der Projekte vorgesehen ist.

Mondialogo Internet Portal 

In fünf Sprachen bietet die Website einer weltweiten Online-Community von über 30.000 Mitgliedern aus 174 Ländern diverse Dialog-, Interaktions- und Vernetzungsfunktionen. Die teilnehmenden Teams des Mondialogo School Contest und Mondialogo Engineering Award können mit Hilfe von virtuellen Büros ihre gemeinsamen Projekte erarbeiten.

Auszeichnungen 

Die Initiative Mondialogo wurde für die Förderung des interkulturellen Dialoges seit ihrer Gründung 2003 mit verschiedenen Auszeichnungen ausgezeichnet, darunter diese:

 Clarion Award 2005 der International Visual Communication Association (IVCA) in London
 Preis für Freiheit und Verantwortung 2005
 PR News CSR Awards 2006
 Best Global Website Award 2005
 WebAward 2006 (Outstanding Community Website)
 International Business Award 2007 (Best CSR Program in Europe)

Organisation (Interkultureller Dialog)
Transkulturation